Libanotis graveolens är en flockblommig växtart som beskrevs av George Don jr. Libanotis graveolens ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
graveolens